Maulévrier est un nom pouvant désigner:

Patronyme 
 Édouard-François Colbert, marquis de Maulévrier (1633-1696), militaire français
 Édouard-Charles-Victurnien Colbert, chevalier de Maulévrier (1758-1820), militaire français
 Françoise de Brézé, comtesse de Maulévrier (v. 1515-1577), dame de cour française
 Jean-Baptiste Louis Andrault de Maulévrier-Langeron (1677-1754), militaire et diplomate français

Toponyme
Maulévrier, commune française de Maine-et-Loire
Parc oriental de Maulévrier, jardin japonais
Maulévrier, ancienne commune de la Seine-Maritime
Maulévrier-Sainte-Gertrude, commune française de la Seine-Maritime
 Maulévrier : nom d'un château situé sur la commune de Lerné (Indre-et-Loire) et que François Rabelais cite dans ses œuvres en se moquant de son propriétaire qu'il surnomme "Maulévrier le Boyteux"

Voir aussi
Forêt domaniale du Trait-Maulévrier, forêt située à l'ouest de Rouen

Homonymie
Homonymie de toponyme